Concilio di Pavia del 698, che ricompose lo scisma dei Tre Capitoli
Concilio di Pavia del 1022
 Concilio di Pavia-Siena del 1423-1424